Алібі:

 Алібі (в правознавстві)
 «Алібі» — український музичний гурт.

Фільми 

 «Алібі» — короткометражний фільм США 1913 року.
 «Алібі» — кримінальний трилер США 1929 року.
 «Алібі» — французький детективний фільм 1937 року, реж. П'єр Шеналь